Waddington steht für:

 Waddington, einen Ort in England
 Waddington (Neuseeland), einen Ort in Neuseeland
 Waddington (New York), ein Ort in St. Lawrence County, New York, USA
 Mount Waddington, einen Berg in Kanada
 Waddington & Sons, einen britischen Fahrzeughersteller
 Edward Waddington Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Waddington-Bucht, Bucht an der Graham-Küste, Grahamland, Antarktika
 Waddington-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Waddington ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Waddington (1861–1926), französischer Historiker
 Alfred Waddington (1801–1872), britischer Politiker, Autor und Geschäftsmann
 Conrad Hal Waddington (1905–1975), britischer Biologe
 David Waddington (1929–2017), britischer Politiker
 Geoffrey Waddington (1904–1966), kanadischer Dirigent und Geiger

 Marguerite Waddington-Delmas (1870–1952), französische Benediktinerin, Klostergründerin und Gründerin einer Ordenskongregation
 Richard Waddington (1838–1913), französischer Politiker und Historiker
 Sidney Peirce Waddington (1869–1953), englischer Komponist und Musikpädagoge
 Steven Waddington (* 1968), britischer Schauspieler
 William Henry Waddington (1826–1894), französischer Numismatiker, Archäologe und Politiker

Siehe auch:

 Hubert Parker, Baron Parker of Waddington (1900–1972), britischer Jurist
 Robert Parker, Baron Parker of Waddington (1857–1918), britischer Jurist
 Waddingtons, britischer Hersteller von Druckerzeugnissen